Хмелевец — название населённых пунктов.

Россия 
 Хмелевец — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Хмелевец — посёлок в Меленковском районе Владимирской области.

Украина 
 Хмелевец () — бывшее село в Тростянецком районе Сумской области.